
Termin -{TeCA}- ima više značenja.

 Tetraciklični antidepresiv
 1,1,2,2-Tetrahloroetan